Clovis kan syfta på:

 Clovis, Kalifornien
 Clovis, New Mexico
 Cloviskulturen
 Klodvig